

Patronyme 

 la famille Lyautey :
 Hubert Lyautey (1854-1934), maréchal de France, ministre de la Guerre et résident général du protectorat français au Maroc ;
 Hubert Joseph Lyautey (1789-1867), général et homme politique français, son grand-père ;
 Pierre Lyautey (1893-1976), haut fonctionnaire, écrivain et journaliste, son neveu.

Toponyme 

 Port-Lyautey, nom, du temps du protectorat, de la ville marocaine de Kénitra ;
 Thorey-Lyautey (anciennement Thorey), commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Lyautey, un quartier d'Oran (Algérie) ;

Odonymie 
 Avenue du Maréchal-Lyautey (Paris)
 Rue Lyautey (Paris)
 Rue Lyautey (Nancy)

Navires 
 Maréchal Lyautey (1924-1944), paquebot français de la compagnie Paquet ;
 Lyautey (1950-1955), paquebot français de la compagnie Paquet.

Divers 
 Lycée Lyautey, établissement d'enseignement français, à Casablanca, au Maroc.

Homophone 
 André Liautey (1896-1972), homme politique français.

Homonymie de bateaux